Niemcy:
 Wurzbach – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Osoby:
 Alfred von Wurzbach – austriacki historyk
 Constant von Wurzbach – austriacki bibliotekarz